

Wydarzenia 

 Polikrates rozpoczął swe rządy jako tyran na wyspie Samos